Edicions de la Lliga dels Pirineus d'handbol masculina dels anys 1997 al 2001.

I Lliga dels Pirineus 1997

II Lliga dels Pirineus 1998

III Lliga dels Pirineus 1999

IV Lliga dels Pirineus 2000

V Lliga dels Pirineus 2001

Vegeu també 
 Lliga dels Pirineus d'handbol masculina 2002-2006

Lliga dels Pirineus d'handbol masculina